Se mig kan avse:

Se mig (film) – från 2004
Se mig (sång) – gruppen Barbados bidrag till Melodifestivalen 2000
Se mig – sång från Veronica Maggios album Och som vanligt händer det något hemskt 2021
Se mig (2015) – en kortfilm från 2015 av Crazy Pictures
Se mig (1988) – en kortfilm från 1988